

Nederlandse personen
Jan Smits (arts) (1864-1939), arts en officier van gezondheid bij de landmacht
Jan Smits (rechtsgeleerde) (1967), rechtsgeleerde
Jan Janszn Smits (1749-1797), heer van Ouderkerk
Jan Janszn Smits (1776-1850), maire, schout en burgemeester van Lekkerkerk
Jan Pieterszoon Smits (1745-1823), maire, schout van Bergambacht
Jan Smits van der Goes (1793-1874), burgemeester van Ammerstol en Bergambacht

Overige
Johannes Cornelis Jacobus Smits (1812-1887), generaal-majoor
Johannes Gerardus Smits (1750-1825), burgemeester van Eindhoven
Johannes Janse Smits (1742-1824), burgemeester van Eindhoven
Johannes Theodorus Smits (1754-1827), burgemeester van Eindhoven
Johannes Jacobus Smits van Eckart (1781-1847), textielfabrikant
Johannes Jacobus Smits van Oyen (1924-1977), burgemeester
Johannes Theodorus Smits van Oyen (1823-1898), burgemeester van Eindhoven en lid van de Eerste Kamer
Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen (1888-1978), burgemeester, CdK en kamerheer

Zie ook
Smits (doorverwijspagina)
Smits (geslacht)